Вадинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Вадинское сельское поселение — входит в Вадинский район Пензенской области
 Вадинское сельское поселение — входит в Сафоновский район Смоленской области